Szathmári Paksi Dániel (1734–1798) református lelkész
 Szathmári Paksi Dániel (1769–1818) református lelkész és tanár, előbbi fia